VM i skak 1987 var den fjerde VM-match på tre år mellem den regerende verdensmester i skak Garri Kasparov, Sovjetunionen, og hans landsmand Anatolij Karpov, som havde vundet kandidatturneringen 1986 – 1987. Kasparov var nødt til at vinde 24. og sidste parti for at beholde titlen, hvilket han gjorde med uafgjort 12 – 12.

Matchen blev spillet mellem 12. oktober og 19. december 1987 i Sevilla, Spanien, som havde budt på matchen som et led i forberedelserne til Verdensudstillingen i 1992.

Baggrund 
Kasparov og Karpvos tre tidligere VM-matcher havde alle hørt under den forudgående VM-cyklus, idet den første match blev afbrudt, den anden match blev vundet af Kasparov og Karpov havde derfor ret til en revanchematch, som blev afviklet i 1986, mens den næste VM-cyklus var ved at være færdig. Oprindeligt var det meningen, at Kasparovs forsvar af VM-titlen skulle afvikles i 1986, men det var praktisk umuligt.

Som en del af pakken omkring omkamp og revanchematch, var taberen af revanchematchen seedet direkte ind i finalen i den efterfølgende kandidatturnering, som derfor fik et noget anderledes præg end tidligere:

Først blev der afviklet en alle-mod-alle-turnering med 16 deltagere (kvalificeret gennem den forudgående kandidatturnering i 1984 eller interzoneturneringerne i den igangværende VM-cyklus). Herfra kvalificerede fire sig til kandidatmatcherne, hvor Andrej Sokolov fra Sovjetunionen slog landsmændene Rafael Vaganjan og Artur Jusupov i hhv. kvartfinalen og semifinalen. I finalen vandt Karpov 7½ – 4½ over Sokolov.

Kandidatturneringens tabel 
*) Karpov var seedet direkte i finalen.

9. oktober – dagen før åbningsceremonien – holdt Kasparov en pressekonference, hvor han fortalte om den nydannede Grand Masters Associations planer om at afvikle en World Cup i skak. Kasparov, som var formand for GMA, var ledsaget af næstformændene Karpov og hollandske Jan Timman, samt den hollandske jurist og skakspiller Bessel Kok. Ud over World Cup talte Kasparov om sin nyligt udkomne bog, Child of Change, hvor han bl.a. gav sit syn på de forudgående tre matcher imod Karpov. Dagen efter afholdt Karpov en pressekonference om de samme emner, hvor han bl.a. afviste Kasparovs beskyldning om, at dennes daværende sekundant, Vladimirov, havde hjulpet Karpov under matchen i 1986. Han mente, at affæren var Kasparovs reaktion, efter at han var blevet rystet over at tabe tre partier i træk.

Matchregler 
 Matchen skulle spilles til bedst af 24 partier.
 Kasparov ville beholde titlen ved uafgjort 12 – 12.

Styrkeforholdet inden matchen 
Kasparov havde – bortset fra da han tabte tre partier i træk i 1986-matchen – haft overbevisende resultater i det forløbne år: Tre gange guld (holdguld, bedste førstebræt og bedste individuelle ratingpræstation) ved skakolympiaden 1986, sejr i Bruxelles 1986 med to points forspring til Viktor Kortsjnoj, sejr på 5½ – ½ i en simultanmatch mod det schweiziske skaklandshold (uden Kortsjnoj) samt en andenplads i Bruxelles 1987, ½ point efter Ljubomir Ljubojevic, men 1½ point foran Karpov.

Til sammenligning havde Karpov ikke hentet nogen individuel placering som andetbræt ved skakolympiaden, havde vundet overbevisende over Sokolov i kandidatfinalen, taget tredjepladsen i Bruxelles 1987, delte førstepladsen i en miniturnering (fire deltagere) i Amsterdam med Jan Timman og i juni 1987 havde han vundet en turnering i Bilbao, Spanien.

I modsætning til de tidligere opgør var Kasparov denne gang klar favorit. Dels tydede deres tidligere matcher på, at han havde fået et mindre overtag, dels havde han klart bedre resultater mellem matcherne i 1986 og 1987.

Matchresultat

Eksterne henvisninger 
 Kasparov vs Karpov, 1987, artikel og partier på Chessgames.com

Litteratur 
 Bronstein, David: The World Chess Crown Challenge Kasparov vs Karpov Seville 87, Raduga Publishers, 1988.

Noter 

VM-matcher i skak
Sport i 1987